Кузьмичёв Иван Николаевич (30 января (11 февраля) 1895, г. Александров, ныне Владимирская обл. — 4 февраля 1963, Ленинград) — генерал-майор береговой службы. В рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии  начал службу с 1918 года. На военно-морском флоте с 1923 года.

Биография 
Иван Николаевич Кузьмичёв, родился 30 января 1895 года, в г. Александров, в семье служащего лесных складов.  

Заступил на службу в 1914 году. С началом Первой мировой войны в армии прошел путь от рядового до офицера. В 1915 году получил военное образование в Первой Петергофской школе прапорщиков. В знаменитом «Брусиловском прорыве» командовал ротой. В годы Первой мировой войны был командиром батальона и штабс-капитаном.  

После октября 1917 года вступил в Красную Армию. Участник боевых действий Гражданской войны на Южном фронте против войск генералов А. И. Деникина и Н. Н. Юденича. Начинал начальником команды конной разведки с 1918 года, по завершении Гражданской войны занимал должность начальника 3-го отдела инспекции береговой охраны и сухопутных войск. За участие в Гражданской войне был награжден орденом Красного Знамени.  

С 1923 года служил в береговой обороне флота. Прошёл севастопольские военно-морские курсы комсостава 1927-1928 годах, после окончил Высшую стрелковую школу «Выстрел» и особый курс Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова.  

В Великую Отечественную войну вступил в той же должности. В годы войны оборонял Одессу и Севастополь. Руководил установками и формированием батарей береговой и корабельной артиллерии в Финском заливе и на внешнем поясе обороны Москвы. В январе 1944 был председателем комиссии по формированию частей морской пехоты специального назначения. В апреле 1945 года на должности командира десанта принимал участие в руководстве высадкой десанта на косу Фрише-Нерунг, и на острова Финского залива, Рижского залива и пр. 

За успешные боевые действия в боях под Ленинградом, Нарвой, Кенигсбергом и Пиллау был награждён орденом Нахимова II степени. 

Покинул службу в декабря 1956 года. Умер в 1963 году, похоронен на Серафимовском кладбище.

Награды

Литература 

 Григорьев В. В. И корабли штурмовали Берлин. М., 1984, С. 96
 Освобождение городов. Справочник. М., 1985. Им. указатель
 В. М. Лурье. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР в период Великой Отечественной и Советско-Японской войны. — СПб: Русско-балтийский информационный центр "Блиц", 2001. — С. 126. — 170 с. — ISBN 5-86789-102-Х.

Ссылки 

 Картотека
Кавалеры ордена Ленина